Алма-Арасан 
 Алма-Арасан — горное ущелье на юго-западе Алма-Аты.
 Алма-Арасан — село в Алма-Ате.
 Алма-Арасан — клещевой флавивирус (Alma-Arasan virus — AAV, штамм LEIV-1380Kaz, выделен из клещей Ixodes persulcatus в Казахстане в 1977 г.)